

Geografia 
 Firth – termine scozzese che indica il fiordo
 Firth – città statunitense dell'Idaho
 Firth – comune statunitense del Nebraska
 Firth – fiume del Canada, nello Yukon

Persone 
 Colin Firth – attore inglese
 David Firth – animatore, compositore, attore, cineasta, video artista e scrittore britannico
 Everett Firth – percussionista statunitense
 John C. B. Firth – aviatore inglese
 Malaika Firth – modella inglese
 Peter Firth – attore inglese
 Raymond Firth – etnologo neozelandese
 Robert Firth – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Tim Firth – drammaturgo, sceneggiatore e paroliere britannico